«Кхатоко Кханьхоа» () — вьетнамский футбольный клуб, представляющий город Нячанг и провинцию Кханьхоа. Выступает в V-лиге.

Клуб принадлежит корпорации KHATOCO (), занимающейся самыми различными сферами деятельности: от производства табака и одежды до гостиничного бизнеса. Команда из провинции Кханьхоа играла в высшем дивизионе чемпионата Вьетнама с начала 1990-х годов. Позднее команда попала в кризис и несколько сезонов провела в низших дивизионах. И только с приходом в клуб нынешнего владельца «Кханьхоа» смог вернуться в элиту.

Достижения 
 Чемпионат Вьетнама:
 4-е место в 2010

 Первый дивизион:
 1-е место в 2005

Выступления в чемпионатах Вьетнама

Известные игроки 
  Ле Тан Тай
  Нгуен Куанг Хай
  Феликс Абоаги
  Эмануэль Бентил

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Вьетнама